Червоновладимировка — название населённых пунктов на Украине:

 Червоновладимировка — село в Новоодесском районе Николаевской области.
 Червоновладимировка — село в Березовском районе Одесской области.